Преброяването на населението в България през 2011 г. е проведено в периода 1–28 февруари, от Националният статистически институт (НСИ). То е 17–то по ред преброяване на населението в демографската история на България. То протича чрез прилагане на два метода за събиране на информацията - електронно (1–9 февруари 2011 г.) чрез on-line преброяване в интернет и традиционно – чрез посещения на преброители и попълване на книжна преброителна карта (10–28 февруари 2011 г.). За първи път в България се провежда преброяване чрез интернет. Към 1 февруари 2011 г. населението на България е 7 364 570 души, от тях 3 777 999 (51,3%) са жени, а 3 586 571 (48,7%) са мъже.

Резултати

Населени места 
Разпределение на населените места според числеността на населението им към 1 февруари 2011 г.:

Възрастово–полова структура 

Възрастово–полова структура на населението:

Етнически състав 

Численост и дял на етническите групи по области:

Общини 

Численост и дял на етническите групи по общини:

Роден език 
Разпределение на населението по етническа група и роден език към 1 февруари 2011 година (разпределени са лицата, които са отговорили на двата въпроса):

Вероизповедание 
Численост и дял на населението по вероизповедание, по области:

Вижте също 
 Население на България

Източници

Външни препратки 

Преброявания на населението в България
2011 година в България